Wöstmann ist der Familienname folgender Personen:

 Axel Wöstmann (* 1961), deutscher Jurist und Ruderer
 Heinz Wöstmann (* 1966), deutscher Jurist, Richter am Bundesgerichtshof
 Helmut Wöstmann (* 1931), deutscher Schauspieler, Hörspielsprecher und Off-Sprecher